Среднее Ондомозеро — небольшое пресноводное озеро, расположенное в юго-восточной части Кольского полуострова в  от побережья Белого моря, к бассейну которого оно относится.

Находится на территории Терского района Мурманской области России между Верхним Ондомозером и Нижним Ондомозером. Наряду с ними и другими более мелкими озёрами входит в состав Ондомозёрского озёрно-болотного комплекса.

Крупнейшим притоком Среднего Ондомозера является река Юрос, вытекающая из Верхнего Ондомозера; с Нижним Ондомозером соединено лишь небольшим проливом длиной около .

Топографические карты

Примечания 

Бассейн Чаваньги
Озёра Терского района (Мурманская область)